Anthony Mangnall – politico inglese
 David Mangnall – allenatore di calcio e calciatore inglese, attaccante
 Ernest Mangnall – allenatore di calcio inglese